Gunung Raja (Lubai), een plaats in Indonesië
Gunung Raja (Rambang Dangku), een plaats in Indonesië
Gunung Raja (Penukal), een plaats in Indonesië